Jur steht für

 Jur (Ethnie), Ethnie in Afrika
 Jur (Waffe), afrikanische Waffe
 Jur, slowakische Kurzform des Namens Juraj
 Jur, Name des Unterlaufs des südsudanesischen Flusses Sue-Jur
 Svätý Jur, Kleinstadt in der Westslowakei

Personen:
 Jur, Pseudonym von Jerzy Lerski (1917–1992), polnisch-US-amerikanischer Jurist, Politologe und Historiker
 Jur., botanisches Autorenkürzel für Jakob Juratzka (1821–1878), mährischer Botaniker
 Jeff Jur (* 1955), US-amerikanischer Kameramann